Кубок Португалії з футболу 2015–2016 — 76-й розіграш кубкового футбольного турніру в Португалії. Титул вдруге здобув Спортінг (Брага).

Календар

Третій раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|16 жовтня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|17 жовтня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|18 жовтня 2015

|}

Четвертий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|20 листопада 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|21 листопада 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|22 листопада 2015

|}

П'ятий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|15 грудня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|16 грудня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|17 грудня 2015

|}

Чвертьфінали 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|13 січня 2016

|}

Півфінали 
Перші матчі відбулись 3-4 лютого, матчі-відповіді 2 березня 2016 року.

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Португалії на soccerway 

2015–2016
Португалія
Португалія
2015 у португальському спорті
2016 у португальському спорті